En français, le mot soul (également orthographié soûl ou encore saoul et qui se prononce  comme le mot sous) est un adjectif qui est employé pour qualifier l'état d'ébriété d'une personne. (Exemple : « L'autre soir, il est rentré complètement soul. »)

En anglais, le mot soul (prononcé  ou ) signifie âme.

Soul désigne notamment :
 soul, une musique populaire afro-américaine ayant émergé à la fin des années 1950 aux États-Unis ;
 Soul, une série de jeux vidéo ;
 Soul, un album de reprise de Seal ;
 Soul, un film taïwanais réalisé par Chung Mong-hong, sorti en 2013 ;
 Soul, un film d'animation américain d'aventures des studios Pixar réalisé par Pete Docter, sorti en 2020 ;
 Soul, bande originale du film Soul ;
 Soul, un SUV urbain produit par le constructeur automobile coréen Kia ;
 Soul, un gratte-ciel australien ;

Soul peut correspondre aussi  à un pseudo. Ainsi :
 la chanteuse ghanéenne Christie Quincyna Quarcoopome se fait appeler Cina Soul.

Homonymie de titre